

Luoghi 
 Lago Omodeo – lago artificiale della Sardegna

Persone 
 Adolfo Omodeo – storico e politico italiano 
 Angelo Omodeo – ingegnere e politico italiano
 Pietro Omodeo – biologo, docente e saggista italiano

Pagine correlate
 Omodei